Трансге́ндерность — несовпадение гендерной идентичности или, в ряде случаев, гендерного выражения человека с полом, присвоенным при рождении. Некоторые трансгендерные люди идентифицируют себя с гендером, противоположным полу, присвоенному при рождении и называются транс-женщины и транс-мужчины соответственно, другие имеют идентичности, выходящие за рамки бинарной гендерной системы. Термин «трансгендер» может являться независимой идентичностью трансгендерного человека, либо быть зонтичным понятием. В настоящее время сформировалась междисциплинарная область обширных научных исследований трансгендерных людей — .

Трансгендерность не является болезнью или расстройством. В то же время, некоторые трансгендерные люди испытывают сильный стресс в связи с несоответствием своего самоощущения и ожиданий окружающих, который может серьёзно сказываться на их здоровье и качестве жизни. Такой стресс называется гендерной дисфорией. Часто оптимальным решением этой проблемы является трансгендерный переход, который может включать медицинские процедуры по коррекции пола и/или смену документов, однако не все трансгендерные люди стремятся совершить переход. Во многих случаях дистресс, который переживают трансгендерные люди, не связан непосредственно с их состоянием, а вызван дискриминацией и неприятием со стороны окружающих — трансфобией. Некоторые люди, испытывающие сильный стресс от несоответствия своего самоощущения с их присвоенным полом и желающие жить и функционировать как представители другого пола, идентифицируют себя как транссексуалы.

Численность трансгендерных людей и других гендерных меньшинств приблизительно 0,3—0,5 % (25 миллионов).

Термины и язык 
Первые исследователи трансгендерности использовали для описания трансгендерных людей местоимения и личные имена, соответствующие приписанному при рождении полу, тем самым отрицая гендерную идентичность исследуемых. С точки зрения некоторых современных исследователей, отрицание гендерной идентичности представляет собой проявление идеологии, утверждающей неполноценность или «неестественность» трансгендерных людей. Правозащитники и исследователи указывают на то, что отрицание гендерной идентичности трансгендерных людей может непосредственно приводить к дискриминации и насилию над ними. Поэтому нетрансгендерных людей они называют цисгендерами.

Те современные стилистические руководства для журналистов, которые затрагивают тему освещения жизни трансгендерных людей, рекомендуют всегда использовать в их отношении те самообозначения, личные имена и местоимения, которые эти люди для себя выбрали, в том числе в случаях, когда речь идёт о прошлом человека. Такие же рекомендации адресуются психологам и медицинским работникам, оказывающим помощь трансгендерным людям.

Трансгендерность и сексуальная ориентация 

Трансгендерность не имеет прямого отношения к сексуальной ориентации. Трансгендерные люди проявляют весь спектр возможных сексуальных ориентаций и предпочтений. Результаты современных исследований свидетельствуют о приблизительно равном статистическом распределении трансгендерных людей по спектру сексуальной ориентации. Так, по некоторым данным, среди трансгендерных женщин 27 % — испытывают влечение к мужчинам, 35 % к женщинам, 38 % бисексуальны. Среди трансгендерных мужчин, по данным исследований, 47 % испытывают влечение к женщинам, 18 % к мужчинам, 33 % бисексуальны.

Терминология сексуальности 
В прошлом врачи относили транссексуальных людей к гетеросексуалам или гомосексуалам на основании приписанного при рождении пола. Большинство транссексуальных и трансгендерных людей считают такой подход оскорбительным, так как он основан на отрицании их гендерной идентичности. Кроме того, он не учитывает возможность влечения трансгендерных людей к другим трансгендерным людям, в том числе людям с небинарными гендерными идентичностями.

Чтобы избежать путаницы и оскорбительных наименований, иногда используют термины «» для обозначения влечения к мужчинам и «гинекофилия» — к женщинам. Однако эти термины также ограничиваются рамками бинарной гендерной системы.

Трансгендерные идентичности 
Для некоторых людей «трансгендер» является их идентичностью, но в то же время этот термин используется как зонтичное понятие, которое включает в себя ряд частично пересекающихся категорий, таких как «транссексуал» и «транссексуалка», «гендерквир», «бигендер», «агендер» и другие.

Некоторые трансгендерные мужчины также используют термин FtM ( — «из женщины в мужчину»), трансгендерные женщины — MtF ( — «из мужчины в женщину»). Другие отвергают эти понятия, считая, что они придают излишнее значение «переходному состоянию» человека и умаляют его собственное самоощущение.

Трансгендерные идентичности разнообразны и изменчивы, поэтому составить их исчерпывающий список или дать им чёткие, стабильные определения невозможно. Соответственно, представленные ниже термины и описания представляют собой не более чем приблизительные ориентиры.

Транссексуальные люди 

Транссексуальные люди идентифицируют себя с полом, не соответствующим определённому при рождении, и стремятся жить и функционировать как представители такового, обычно с помощью трансгендерного перехода.

Некоторые транссексуальные люди, совершившие переход, по его окончании перестают определять себя как трансгендерных или транссексуальных и скрывают своё прошлое, предпочитая жить как обычные женщины или мужчины. Такая стратегия является в том числе способом защититься от дискриминации и насилия, которые часто следуют за каминг-аутом. В настоящее время термины «транссексуал» и «транссексуалка» вытеснены соответственно терминами «транс-мужчина» и «транс-женщина».

Трансвеститы или кроссдрессеры 

Трансвеститы, или кроссдрессеры, — это люди, одевающиеся в одежду противоположного пола, то есть практикующие кроссдрессинг. Хотя некоторые люди используют понятие «трансвестит» как самообозначение, другие считают его дискриминационным и унизительным, предпочитая слово «кроссдрессер». Не все кроссдрессеры являются трансгендерными людьми: кроссдрессинг представляет собой форму гендерного выражения, которая не связана напрямую с гендерной идентичностью человека. Главным моментом является то, что кроссдрессеры не стремятся изменить свой физический пол путём хирургического вмешательства и, как правило, не испытывают гендерной дисфории, того же уровня, что трансексуальные люди.

Небинарные и квир-идентичности 

Многие трансгендерные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Они могут описывать своё гендерное самоощущение как одновременную принадлежность к двум или нескольким гендерам, нахождение «между» ними или «вне» их. Некоторые люди используют для обозначения своих идентичностей такие понятия, как гендерквир, бигендер, тригендер, агендер и другие.

Как и транссексуальные люди, некоторые люди с небинарными идентичностями проходят хирургические операции или принимают гормональные препараты, чтобы изменить своё тело и чувствовать себя комфортнее. Другие не считают, что это может им помочь, или не испытывают дискомфорта в связи со своим телом. Некоторые имеют андрогинную внешность, в то время как другие выглядят как обычные мужчины или женщины, но могут совершать каминг-аут, открыто говоря о своей идентичности. Многие не делают каминг-аута, чтобы избежать отвержения.

Небинарные люди часто испытывают отвержение и дискриминацию как со стороны цисгендерного большинства, так и со стороны бинарных трансгендерных людей: и те, и другие не принимают гендерные идентичности небинарных людей всерьёз, считают их временным явлением или желанием выделиться. В действительности гендерное самоощущение небинарного человека является столь же подлинным элементом его личности, как и у любого другого цисгендерного или трансгендерного человека. По данным исследований, небинарные трансгендерные люди подвергаются большей опасности дискриминации, физического и сексуального насилия, чем трансгендерные мужчины и женщины.

Трансгендерность и интерсекс 

По определению Управления Верховного комиссара ООН по правам человека интерсекс-люди — это люди, рождённые с половыми признаками, которые не соответствуют типичному определению мужского или женского тела. К половым признакам, определяющим пол, относятся хромосомы, половые железы, репродуктивные органы, гениталии и гормональные уровни. Интерсекс-вариации могут быть заметными уже сразу при рождении, однако чаще проявляются лишь в пубертатном периоде. В некоторых случаях могут вовсе не наблюдаться внешние проявления.

Не все интерсекс-люди являются трансгендерными людьми, так как многие из них идентифицируют себя с приписанным им при рождении полом. Тем не менее, проблемы трансгендерных и интерсекс-людей часто пересекаются, например, в таких вопросах как процедура смены гендерного маркера в документах или же в вопросах касающихся медицины.

Трансгендерность и здоровье

Психическое здоровье 
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что повышенный риск психических расстройств трансгендерных людей связан с трансфобией, дискриминацией и насилием.

25 мая 2019 года ВОЗ официально прекратила классифицировать трансгендерность как психическое расстройство. С этого момента документ описывает «расстройство гендерной идентичности» как «гендерное несоответствие», и термин был исключен из главы о психических расстройствах. В современной науке психическое состояние считается расстройством в случае, если оно вызывает дистресс или ограничение возможностей. Многие трансгендерные люди не испытывают стресса или нарушения каких-либо функций в связи со своим гендером, поэтому идентификация в качестве трансгендерного человека не представляет собой психическое расстройство. При этом значительный стресс может вызывать затруднённый доступ к ресурсам, позволяющим свободно выражать свою гендерную идентичность (таким как гормональная терапия и другие медицинские процедуры), непринятие в обществе, дискриминация и нападения. Как отмечают специалисты, именно в силу этих обстоятельств среди трансгендерных людей тревожность, депрессия и другие ментальные проблемы встречаются чаще, чем среди цисгендерных людей.

Некоторые трансгендерные люди испытывают гендерную дисфорию, то есть стресс, вызванный самим фактом несоответствия своей гендерной идентичности приписанному полу. Гендерная дисфория может проявляться, в частности, через депрессию или затруднения в формировании здоровых отношений с другими людьми. Преодоление дисфории подразумевает облегчение страданий и восстановление функциональности, поэтому решением этой проблемы часто, хотя и не всегда, является трансгендерный переход. Диагноз «гендерная дисфория», или «расстройство гендерной идентичности», часто неверно интерпретируют, предполагая, что все трансгендерные люди испытывают дисфорию. Трансгендерные люди, не испытывающие дискомфорта или внутренней фрустрации в связи со своей гендерной идентичностью, не имеют гендерной дисфории. Понятие «гендерная дисфория» также не подразумевает моральной оценки, так как, согласно принципам современной психологии, наличие у человека ментальной или эмоциональной проблемы не может быть основанием для социальной стигмы.

Специалисты по психическому здоровью рекомендуют людям, испытывающим внутренний конфликт в связи со своей гендерной идентичностью или стресс от несовпадения самоощущения и ожиданий окружающих, обращаться за психотерапевтической помощью. Однако клиническая подготовка не включает в достаточном объёме информацию, необходимую для оказания адекватной помощи трансгендерным клиентам. Многие психологи и психотерапевты недостаточно осведомлены о трансгендерности, и часто трансгендерные люди, обращаясь к таким специалистам, не получают необходимой помощи и вынуждены вместо этого заниматься их просвещением.

Трансгендерные люди могут обращаться за психологической помощью по различным причинам, и сам факт обращения не означает, что проблема заключается в гендерной идентичности. Для многих трансгендерных людей основную проблему составляет эмоциональное напряжение, вызванное социальной стигмой и столкновениями с трансфобией. По словам одной трансгендерной женщины, «трансгендерные люди приходят к терапевту, и большая часть их проблем не имеет отношения к самой трансгендерности, а только к тому, что им приходилось скрываться, лгать, и они чувствовали вину и стыд, и к сожалению, обычно это длилось годами». Будучи вынужденными справляться с общественным порицанием и неприятием трансгендерности, многие люди также обращаются за психологической помощью в связи с депрессией и тревожностью, и многие подчёркивают, что признание терапевтом их гендерной идентичности — необходимое условие для того, чтобы они могли обсуждать с ним другие вопросы качества своей жизни.

Физическое здоровье 
Для трансгендерных людей существует ряд медицинских возможностей по приведению своего тела в соответствие с самоощущением. Заместительная гормональная терапия для трансгендерных мужчин вызывает рост бороды, перераспределение жировой ткани, маскулинизацию кожи, волосяного покрова и изменение голоса. Гормональная терапия для трансгендерных женщин феминизирует распределение жировой ткани и форму груди. Лазерная или электроэпиляция для трансгендерных женщин удаляет лишние волосы. Хирургические операции для трансгендерных женщин феминизируют голос, кожу, черты лица, кадык, грудь, талию, ягодицы и гениталии. Хирургические операции для трансгендерных мужчин маскулинизируют грудь и гениталии, удаляют матку, яичники и фаллопиевы трубы.

Объём медицинских процедур определяется индивидуальными потребностями каждого человека. Многие трансгендерные люди не заинтересованы в физическом переходе, другие нуждаются в некоторых, но не во всех процедурах.

Целесообразность и эффективность медицинской коррекции пола 
Современные эксперты по здоровью трансгендерных людей согласны в том, что как медицинские, так и немедицинские (такие как смена документов) элементы коррекции пола полезны и эффективны для людей с диагнозом «гендерная дисфория». Так, согласно Всемирной профессиональной ассоциации по вопросам здоровья трансгендерных людей (WPATH), медицинские процедуры по коррекции пола не являются «косметическими» или «факультативными», а представляют собой медицинскую необходимость. Они также не являются экспериментальными: многолетний клинический опыт и медицинские исследования показывают, что они имеют важнейшее значение для благополучия трансгендерных людей. По данным исследований, заместительная гормональная терапия и хирургические операции способствуют повышению качества жизни, общего состояния здоровья, социального функционирования, а также ментального здоровья трансгендерных пациентов.

В 2011 году медики из Каролинского института в Швеции провели исследование, которые показало более высокий уровень ментальных проблем и самоубийств среди людей, прошедших хирургические процедуры по коррекции пола, по сравнению с цисгендерными людьми. Исследователи наблюдали за 324 людьми, сделавшими операции по коррекции пола, и обнаружили более высокие показатели общей смертности, попыток самоубийств и госпитализации с психиатрическими диагнозами, чем в контрольной группе цисгендерных людей. Некоторые неспециалисты ссылаются на эти данные как основание для признания хирургической коррекции пола неэффективной. Но сами шведские исследователи указывают, что для определения эффективности операций необходимо сравнение с трансгендерными людьми, которым операции не проводились. В этом исследовании такого сравнения не было сделано, потому что исследователи не ставили перед собой цели выяснить эффективность операций. Их данные показывают, что риски для здоровья и жизни трансгендерных людей уменьшаются с ростом качества оказания медицинской помощи и с улучшением отношения к трансгендерным людям в обществе. Основной вывод исследователей в том, что медицинская помощь трансгендерным людям должна быть высококачественной и комплексной.

Исследования, которые проводятся с непосредственной целью выяснить эффективность медицинских процедур по коррекции пола, показывают, что удовлетворённость результатами коррекции пола, а также социальное и эмоциональное благополучие трансгендерных людей повышается по мере того, как растёт качество оказания медицинской помощи. Так, исследования пациентов, которые получали медицинскую помощь в соответствии со Стандартом оказания медицинской помощи транссексуальным, трансгендерным и гендерно-неконформным людям (его разработкой занимается с 1979 года Всемирная профессиональная ассоциация по здоровью трансгендерных людей (WPATH), эксперты которой регулярно обновляют и дорабатывают Стандарт), показали, что ни один из пациентов не сожалел о проведённых операциях.

Нейробиология 
Согласно отчёту, представленному на годовом собрании  в 2018 году, функциональные характеристики мозга трансгендерных людей более соответствует полу, с которым они себя идентифицируют. Таким образом, мозговая структура и неврологические паттерны транс-женщин более соответствуют биологическим женщинам, а транс-мужчин — биологическим мужчинам.

Другое сравнительное исследование головного мозга трансгендерных и цисгендерных людей при помощи магнитно-резонансной томографии показало существенные различия в объёме островковой доли. Результаты показывают, что трансгендерность и транссексуальность некорректно относить к сугубо социокультурным феноменам.

Дискриминация 

Трансгендерные люди по всему миру подвергаются отвержению, стигматизации, оскорблениям и физическому насилию. Миллионы трансгендерных людей не имеют возможности получить личные документы, отражающие их гендер, устроиться на работу, получить базовые государственные услуги, и сталкиваются c глубоко укоренённой дискриминацией в сферах здравоохранения, трудоустройства, жилищного вопроса, образования, и в собственных семьях. Эти нарушения прав трансгендерных людей носят систематический характер, но повсеместно недостаточно документируются. По данным мониторинга убийств трансгендерных людей, проводимого правозащитной организацией «» (), с 2008 по 2011 год было зарегистрировано более 800 убийств трансгендерных людей по всему миру. Как отмечают специалисты, в действительности убийств трансгендерных людей на почве ненависти, вероятно, гораздо больше, но получение информации о них затруднено.

По данным опроса 2011—2012 года, в России приблизительно каждый четвёртый трансгендерный человек сталкивался с физическим насилием, причём 23 % — со стороны родственников. 59 % подвергались давлению со стороны сверстников в школе, 28 % — дискриминации на работе, 43 % сталкивались с проблемами из-за несоответствия внешности и документов.

Права трансгендерных людей

Смена имени и паспортного пола 
Во многих странах существуют юридические процедуры, позволяющие трансгендерным людям менять свой юридический пол и имя в соответствии с их гендерной идентичностью. При этом большинство стран признаёт только два юридических пола: мужской и женский, — и исключает другие гендерные идентичности и способы выражения. В ряде стран условием для смены документов является проведение определённых медицинских процедур по коррекции пола, в частности заместительной гормональной терапии и хирургических операций. По мнению ведущих экспертов в области здоровья трансгендерных людей, такие законы нуждаются в изменении, так как объём необходимых медицинских вмешательств зависит от потребностей конкретного человека и не может навязываться извне. При этом эксперты указывают на то, что смена документов играет важнейшую роль для социального функционирования многих трансгендерных людей, а затруднение или невозможность смены документов может иметь разрушительные последствия для их социальной интеграции и личной безопасности.

В России 

В России смена паспортного пола регулируется Федеральным законом об актах гражданского состояния. Согласно статье 70 этого закона, для внесения изменений в актовую запись о рождении заявитель должен представить медицинский документ установленного образца, подтверждающий смену пола. Однако образец такого документа до сих пор не разработан, в результате чего органы ЗАГС часто отказывают трансгендерным людям в смене документов. В таких случаях трансгендерные люди вынуждены обращаться в суд. Хотя закон не определяет объём медицинских вмешательств, требуемых для смены документов, на практике органы ЗАГС обычно отказывают в смене документов людям, не прошедшим никаких хирургических вмешательств, даже если сами заявители в таких вмешательствах не нуждаются.

Российская ЛГБТ-сеть отмечает, что почти все транссексуалы в России вынуждены обращаться в суды для соблюдения их права на смену документов. Однако, иногда и суды отказывают им в выдаче новых документов. Правозащитниками зафиксированы случаи разглашения личных сведений, нарушения права на неприкосновенность частной жизни и нарушение медицинской тайны в отношении трансгендерных людей в процессе смены документов.

Российские и международные правозащитные организации считают, что особую проблему для трансгендерных людей представляет смена трудовой книжки. Согласно «Инструкции по заполнению трудовых книжек», при смене имени, старое имя должно зачёркиваться. Поэтому, в настоящее время невозможно получить копию трудовой книжки с сохранением истории трудовой деятельности, но без предыдущего имени. Трансгендерные люди вынуждены выбирать между заведением новой трудовой книжки без предыдущих мест работы или старой трудовой книжкой, где будет зачёркнутое предыдущее имя. Последний вариант, по мнению правозащитников, нарушает неприкосновенность частной жизни трансгендерных людей, вынуждая их каждый раз рассказывать подробности своей личной жизни.

Брак 

7 ноября 2014 года в Петербурге во Дворце бракосочетания № 4 был официально зарегистрирован брак между Алёной Фурсовой и Ириной Шумиловой. Заключение де-факто однополого брака стало возможным благодаря тому, что Ирина Шумилова, будучи трансгендерной женщиной, уже проходящей гормональную терапию, не поменяла документы и де-юре оставалась мужчиной. В результате с точки зрения закона такой брак формально признаётся государством как разнополый. На торжественной церемонии обе брачующиеся были одеты в свадебные платья.

Стерилизация 
Органы защиты прав человека сделали вывод, что требование стерилизации противоречат физической неприкосновенности, самоопределению и достоинству человека. Стерилизация может увеличить дискриминацию трансгендерных людей.

ЛГБТ-сообщество 

Борьба трансгендерного сообщества за права развернулась в 1960-х годах и включала в себя восстание в ночном кафетерии Джина Комптона в Сан-Франциско, которое затем продолжилось в Нью-Йорке.

Отношение религии

Католицизм 
Папа Бенедикт XVI публично выступил с осуждением гендерной теории, а именно идеи о возможности гендерного самоопределения человека, заявив, что это размывает границы между мужчиной и женщиной и является отделением человека от Бога. С подобными заявлениями также выступал папа Франциск.

Конгрегация доктрины веры в 2000 году распространила среди католических архиепископов конфиденциальный документ, в котором отрицается гендерная идентичность трансгендерных людей и утверждается, что трансгендерный переход не меняет пол человека в глазах церкви.

Также в 2019 году католическая церковь опубликовала документ , в котором резюмировалась её официальная позиция. В документе отвергались термины трансгендер и интерсекс и критиковалась идея о том, что люди могут выбирать или менять свой пол, это интерпретировалось как «запутанное понятие свободы» и «сиюминутные желания».

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 TransGender.ru
 
 
 

Сексология

Гендерные роли